Масарикос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Шальяс. Занимает площадь 188,30 км². Население — 4854 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento
 Página de NaturMaz

Муниципалитеты Ла-Коруньи